Gabriel González Chaves (Itapé, 18 de março de 1961) é um ex-futebolista paraguaio.

Como jogador, atuava na posição de meio-campista. Sua carreira é bastante ligada ao Olimpia, clube onde atuou por três vezes.

Apelidado de El Loco por conta de seu temperamento forte e por sua extrema habilidade em campo, González jogou também na Espanha (Atlético de Madri B e Albacete), na Argentina (Estudiantes e Colón) e em seu país, jogou por Sportivo Luqueño e Cerro Porteño, grande rival do Olimpia.

As loucuras de González em campo chegaram ao limite em 2001, quando ele tinha 40 anos de idade. Num jogo entre o Olimpia e o Sportivo Luqueño, o veterano meia agrediu o árbitro Benito Lugo, que o havia expulsado da partida. A consequência: ele acabou sendo preso e impedido de jogar futebol, mas tal sanção foi reduzida para dois anos e meio.

Em 2004, faltando treze dias para completar 43 anos, El Loco teve tempo de disputar uma última partida, contra o Libertad, para, em seguida, anunciar sua aposentadoria dos gramados. Porém, ainda chegou a disputar jogos pelo UNL, equipe da Liga Santafesina de Futebol, antes de se aposentar em definitivo. El Loco González é irmão do ex-árbitro Epifanio González, que apitou na Copa da França, em 1998.

Carreira internacional
Entre 1987 e 2001, El Loco atuou pela Seleção Paraguaia de Futebol, tendo jogado 34 partidas e marcado somente dois gols.

Apesar de nunca ter jogado Copas do Mundo (o Paraguai ficou fora dos Mundiais de 1990 e 1994, e não fora convocado para a Copa de 1998), González esteve com os Guaranis em três Copas América (1989, 1991 e 1993).

Títulos
Olimpia
 Campeonato Paraguaio: 1988, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000
 Copa Libertadores da América: 1990
 Supercopa Sul-Americana: 1990
 Recopa Sul-Americana: 1990

Ligações externas
 Perifl de Gabriel El Loco González no site do Olimpia
 Perfil de Gabriel González - OGol.com.br

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño
Futebolistas do Albacete Balompié
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Atlético Colón
Futebolistas do Club Guaraní
Futebolistas do Club Universitario de Deportes
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1993